Рональд Хью Кэмпбелл (; 27.09.1883 — 15.11.1953) — британский .

Входил в Тайный совет Великобритании с 1939 года.

В 1939—1940 годах посол Великобритании во Франции.
В 1940—1945 годах посол Великобритании в Португалии.

Рыцарь Великого Креста ордена Святого Михаила и Святого Георгия.

Его внук от дочери Мэри Френсис Эгертон () является 7-м герцогом Сазерленд с 2000 года.

Примечания 

Послы Великобритании во Франции
Послы Великобритании в Португалии
Кавалеры Большого креста ордена Святых Михаила и Георгия